Le tournoi de tennis de Fort Myers est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1981, classée en catégorie Futures, se dispute du 5 au .

Ann Kiyomura remporte le simple dames. En finale, elle bat Kathleen Cummings, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rene Blount et Dianne Morrison.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Fort Myers
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1981
Fort Myers
Tennis aux États-Unis en 1981
Tennis en janvier 1981